Но́вая Ля́да  — посёлок городского типа в Тамбовском районе Тамбовской области. Административный центр Новолядинского поссовета.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в лесах в центре области, на берегах реки Ляда и её притока Талинки в 13 км к востоку от Тамбова.

Через посёлок проходят автодорога  Тамбов — Саратов (также на Пензу и Сердобск) и железная дорога Тамбов — Саратов. На юго-восточной окраине посёлка находится остановочный пункт 497 км, в 2,5 км к западу от посёлка находится станция Рада.

История 
Первые упоминания о посёлке датируются 1761 годом. День основания отмечается 4 ноября.

Усадьба в селе Малая Талинка Тамбовского уезда находилась в 16 верстах от Тамбова в чудесном природном окружении на самом краю соснового леса. Пруд и русло небольшой речушки делило село на равные части. Старожилы считали, что названия мест произошли от произраставшего в низине кустарника — тальника, талого куста. С давних пор село имело свой деревянный храм, основание которого относилось к 1785 году. Непосредственно при церкви находилось кладбище.

В конце XVIII века благоустройством имения занимался участник наполеоновских войн Иван Терентьевич Сазонов. Старое деревянное здание храма он передал в село Калаис, а на том же месте построил каменную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Наследником имения после отца стал сын Николай Иванович Сазонов. В извлечениях из описаний помещичьих имений за 60-е годы XIX века значилось, что за Н. И. Сазоновым числилось 187 крепостных крестьян при 48 дворах и 51 человек дворовых.

Семья Сазоновых разрасталась, дети уходили из отеческого дома, но именно Малая Талинка стала для них родовым гнездом, в котором появился семейный некрополь Сазоновых. Начало семейному некрополю положил генерал-лейтенант И. Т. Сазонов. Он был погребен возле выстроенной им Покровской церкви, возможно, его могила оказалась под сенью придельного храма во имя Иоанна Крестителя. Позже в семейной некрополе у Покровской церкви нашли свой последний приют его потомки — сын Н. И. Сазонов, его супруга Анна Ивановна, их дети: Наталья, Михаил, Александр.

В декабре 1942 года в непосредственной близости от Новой Ляды был создан один из самых больших в СССР концентрационных лагерей для военнопленных стран гитлеровской коалиции.

7 сентября 1976 года Тамбовским облисполкомом было принято решение «Об отнесении села Новая Ляда Тамбовского района к категории рабочих посёлков». На основании этого решения село Новая Ляда Тамбовского района было отнесено к категории рабочего посёлка, сохранив за ним то же наименование. В черту рабочего посёлка Новая Ляда были включены практически слившиеся с ним деревня Старая Ляда, село Малая Талинка и посёлок Красный. Малоталинский сельсовет был упразднён, на его месте был образован Новолядинский поселковый совет с центром в рабочем посёлке Новая Ляда. Населённые пункты посёлки СПТУ-10, Пригородный (Тамбовский лесхоз), ж.д. станция Рада переданы в Новолядинский поселковый совет.

Население

Инфраструктура 
В посёлке санаторий-профилакторий «Энергетик», спиртзавод, строительные организации, сельхозпредприятия и пр.

Действует Храм Преподобного Силуана Афонского.

Примечания

Ссылки 
 terrus.ru — база данных России, книга Б. Юдина «Старая Новая Ляда».

Посёлки городского типа Тамбовской области
Населённые пункты Тамбовского района (Тамбовская область)